МТВ — аббревиатура:
 МТВ — бывший региональный телеканал Кургана.
 МТВ-плюс — телекомпания, вещающая в Запорожской области.
 МТВ-82 — трамвайный вагон.

См. также 
 MTV